Władca Pierścieni – powieść
 Władca Pierścieni (film 1978)
 Władca Pierścieni (trylogia filmowa)